Czerwonka heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Czerwonka (Biskupiec) in der Stadt-und-Land-Gemeinde Biskupiec im Powiat Olsztyński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rothfließ, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Czerwonka (Stare Juchy) in der Landgemeinde Stare Juchy im Powiat Ełcki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1932: Czerwonken, 1932 bis 1945 Rotbach, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Czerwonka (Chodów) in der Landgemeinde Chodów im Powiat Kolski in der Woiwodschaft Großpolen
 Czerwonka (Słupca) in der Landgemeinde Słupca im Powiat Słupecki in der Woiwodschaft Großpolen
 Czerwonka (Żelechlinek) in der Landgemeinde Żelechlinek im Powiat Tomaszowski in der Woiwodschaft Łódź
 Czerwonka (Powiat Makowski) in der gleichnamigen Landgemeinde im Powiat Makowski in der Woiwodschaft Masowien
 Czerwonka (Grabów nad Pilicą) in der Landgemeinde Grabów nad Pilicą im Powiat Kozienicki in der Woiwodschaft Masowien
 Czerwonka (Sokołów Podlaski) in der Landgemeinde Sokołów Podlaski im Powiat Sokołowski in der Woiwodschaft Masowien
 Czerwonka (Wierzbno) in der Landgemeinde Wierzbno im Powiat Węgrowski in der Woiwodschaft Masowien
 Czerwonka (Suchowola) in der Landgemeinde Suchowola im Powiat Sokólski in der Woiwodschaft Podlachien
 Czerwonka (Szypliszki) in der Landgemeinde Szypliszki im Powiat Suwalski in der Woiwodschaft Podlachien

sowie die
 Czerwonka (Netta), Nebenfluss der Netta (Biebrza) in der Woiwodschaft Podlachien